Толгар:
 Толгар (Талгар, Талгарь), по-турецки — вор, грабитель.
 Толгар — в некоторых источниках название города Талгар и станции в нём.
 О. А. Толгар-оол — кандидат исторических наук, почётный гражданин города Кызыл, заслуженный работник культуры Тувинской АССР.